Reis da Dinamarca

  
  
  

 Outros

 Sueno da Suécia
 Sueno (filho de Haquino)

Desambiguações de antropônimos